

Patronyme

  César du Marsais (1676-1756), est un grammairien et philosophe français.
 David Marsais (1984- ), est un comédien, humoriste, scénariste et producteur artistique français.
 Louis Marsais (1883-1973), est un homme politique français.

Toponymie
 Marsais est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Poitou-Charentes). 
 Marsais-Sainte-Radégonde est une commune française, située dans le département de la Vendée et la région Pays de la Loire.